A Place to Call Home – album solista di Joey Tempest
A Place to Call Home – serie televisiva australiana